Tabaco (Albay), een stad in de Filipijnse provincie Albay
 Tabaçô (Portugal), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez